Partito Sociale Cristiano (o Partito Popolare Cristiano) – partito politico belga operativo dal 1945 al 1968.
 Partito Sociale Cristiano – partito politico belga operativo fondato nel 1968 a seguito della dissoluzione del precedente e confluito nel 2002 nel Centro Democratico Umanista
 Partito Sociale Cristiano – partito politico dell'Ecuador fondato nel 1951.
 Partito Sociale Cristiano – partito politico del Brasile fondato nel 1990.

Pagine correlate 
Partito Cristiano Sociale